Adamczyk este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Krzysztof Adamczyk (n. 1956), fotbalist polonez;
 Marcel Adamczyk (n. 1935), fotbalist francez;
 Piotr Adamczyk (n. 1972), actor polonez;
 Alojzy Adamczyk (1895-1940), luptător de rezistență polonez.

Nume de familie poloneze